Příjmení Worthington nese více různých osobností:

 Frank Worthington (1948–2021) – anglický fotbalista, útočník
 Laming Worthington-Evans (1868–1931) – britský politik
 Sam Worthington (* 1976) – australský herec